AHU peut faire référence à :
  ;
 assistant hospitalo-universitaire, un titre français de praticien non titulaire hospitalo-universitaire.

Ahu peut faire référence à :
 une plateforme de cérémonie sur l'île de Pâques ;
 un espace sacré du marae dans le culte polynésien, selon le glossaire de l'archéologie ;
 un prénom féminin, selon la liste des prénoms turcs.